Charmes puede referirse a: 

 Charmes, comuna francesa situada en Aisne.
 Charmes, comuna francesa situada en Allier.
 Charmes, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Charmes, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Charmes, comuna francesa situada en Vosgos.